Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 1 – piąty turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, a pierwszy rozegrany w tym cyklu w kontynentalnej Europie, rozegrany w Stadthalle w Fürth (Niemcy) w dniach 26–29 sierpnia 2010 roku. Turniej ten znany jest także pod nazwą Paul Hunter Classic.

Wzięło w nim udział 126 zawodników.

W finale Judd Trump pokonał Anthony’ego Hamiltona wynikiem 4–3.

Nagrody 
Zwycięzca: €10 000
II miejsce: €5 000

Półfinalista: €2 500
Ćwierćfinalista: €1 400

Ostatnia 16: €1 000
Ostatnia 32: €500
Ostatnia 64: €200

Turniej główny

Rundy pre-eliminacyjne

Runda 1 
Do 4 wygranych frame’ów

Runda 2 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe 

  Barry Hawkins 143
  Michael White 136, 101
  Michael Wasley 134
  Shaun Murphy 133, 116
  Stuart Bingham 128
  Neil Robertson 128
  Anthony McGill 127, 103
  Jack Lisowski 122, 114, 101
  Gerard Greene 120, 100
  Mark Davis 117
  Jamie Cope  117
  Jamie Jones 116, 104
  Jimmy White 113, 104
  Bjorn Haneveer  113
  Mark Williams 113
  David Morris 112
  Mitchell Mann 111
  Kyren Wilson 111
  Andrew Higginson 110, 101
  Alfie Burden 110
  Anthony Hamilton 109, 102
  Christopher Henry 109
  Ricky Walden 108, 105
  Judd Trump 108
  Alan McManus 107
  Dave Harold 105
  Dominic Dale 104
  Patrick Einsle 100

Przypisy 

Players Tour Championship 2010/2011
Paul Hunter Classic
Fürth
2010 w Niemczech

sv:Euro Players Tour Championship 2010/2011#Euro Players Tour Championship 1